

Carriera
Con  ha disputato due edizioni dei Giochi olimpici (Barcellona 1992, Atlanta 1996) e i Campionati mondiali del 1994.

Collegamenti esterni